Caldani är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Floriano Caldani
 Leopoldo Marco Antonio Caldani

Italienska efternamn